Bradypterus centralis — вид воробьиных птиц из семейства сверчковых. Иногда его считают не самостоятельным таксоном, а подвидом болотной пестрогрудки () -
Bradypterus baboecala centralis. Выделяют до четырех подвидов.

Распространение 
Обитают в Африке к югу от Сахары, в частности, на территории Бурунди, Демократической Республики Конго, Кении, Танзании, Руанды и Уганды.

Описание 
Длина тела 13-15 см. Вес в среднем 12 г.

Биология 
Миграций не совершают. Продолжительность жизни поколения оценивается в 3.5 года.

Примечания

Ссылки 
 IUCN
 Записи голоса птицы
Сверчковые (птицы)